Примож Шолн (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер.

Биография 
Чемпион Словении 2000 г. Бронзовый призёр чемпионата Словении 1997 г.

Победитель юношеского чемпионата Словении 1992 г. (в категории до 16 лет). Серебряный призёр юношеского чемпионата Словении 1993 г. (в категории до 18 лет). Победитель юношеского чемпионата Словении 1996 г. (в категории до 18 лет).

В составе сборной Люблянского шахматного клуба (LSK) серебряный призёр командных чемпионатов Словении 1993, 1997 и 1998 гг. (в 1993 г. клуб назывался «Iskra»).

В составе сборной Словении участник шахматных олимпиад 1998 и 2002 гг. (в 2002 г. выступал за 3-ю сборную), командного чемпионата мира среди студентов 1997 г., Кубков Митропы 1998, 1999 и 2000 гг. (в 1998 г. сборная стала бронзовым призёром соревнования).

Участник юношеского чемпионата Европы 1992 г. (в категории до 14 лет). Участник юниорского чемпионата Европы 1996 г. Участник юношеских чемпионатов мира 1992, 1993, 1994 гг. (в разных возрастных категориях). Участник юниорского чемпионата мира 1998 г.

Участник зонального турнира 1998 г.

Победитель опен-турниров в Поклюке (1991 г.), Финкенштайне (1994 г.) и Пльзене (1995 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Приможа Шолн на шахматных олимпиадах
 Выступления Приможа Шолн в чемпионате Европы 1996 года среди юниоров
 Выступления Приможа Шолн в чемпионате мира 1998 года среди юниоров
 Выступления Приможа Шолн в командном чемпионате мира 1997 года среди молодёжи до 26 лет
 Выступления Приможа Шолн в Кубках Митропы

 Шахматисты Словении
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Международные мастера по шахматам